Velocifero — четвёртый студийный альбом Ladytron, вышедший в 2008 году.

Об альбоме 
Velocifero группа записала на их новом лейбле Nettwerk. Первый трек «Black Cat» вскоре стал доступен для бесплатного скачивания на официальном сайте группы. Было объявлено, что первым синглом с альбома станет «Ghosts». Альбом полностью просочился в интернет 11 апреля.

В информации о группе, представленной на сайте Nettwerk, Рубен утверждает, что дословно название альбома можно перевести как "несущий скорость", так же называется и вид  скутера.

Список композиций 
 «Black Cat»
 «Ghosts»
 «I’m Not Scared»
 «Runaway»
 «Season of Illusions»
 «Burning Up»
 «Kletva»
 «They Gave You a Heart, They Gave You a Name»
 «Predict the Day»
 «The Lovers»
 «Deep Blue»
 «Tomorrow»
 «Versus»

Ссылки 
 Информация о группе на сайте Nettwerk
 Ladytron на All Music Guide

Альбомы Ladytron
Альбомы Nettwerk Records